Гравіметрія може означати:
 Гравіметрія — галузь геофізики, що вивчає гравітаційне поле Землі
 Гравіметрія — кількісний метод в аналітичній хімії